Galla – imię żeńskie
 Gaulo Galla – doża wenecji (755-756)
 Elia Galla Placydia
 Ryszard Galla – poseł niezrzeszony na Sejm RP
 Galla – grupa etniczna, odłam Kuszytów
 Galla – sumeryjski demon